Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1970.

Turnierplan

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 11. bis 18. August 1970, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 24. Jahrgang, Heft 16 (1. September-Ausgabe 1970)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1970